Шуми Дечаса — бахрейнский легкоатлет эфиопского происхождения.

Биография 
С 11 сентября 2013 года является гражданином Бахрейна. С 10 сентября 2014 года имеет право выступать на международных соревнованиях за Бахрейн.

Достижения 
 Римский полумарафон 2012 — 59.51 (2-е место)
 Сеульский марафон 2012 — 2:07.11 (2:07.11)
 Гамбургский марафон 2014 — 2:06.43 (1-е место)

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы Эфиопии
Марафонцы Бахрейна
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года